Neunschwänzige Katze bezeichnet

 eine mehrsträngige Peitsche.
 einen Roman von Bryan Edgar Wallace, siehe Die neunschwänzige Katze (Roman).
 einen Kriminalfilm von Dario Argento, siehe Die neunschwänzige Katze (Film)